Raufoss IL is een Noorse sportclub uit Raufoss, provincie Innlandet. Het oprichtingsjaar is 1918, de traditionele kleuren zijn geel-zwart.

Geschiedenis
De voetbalafdeling speelde tussen 1937-1948, 1957-1960, in 1964, en tussen 1973-1974 in de hoogste divisie van het Noorse voetbal, de Eliteserien. In 2007 keerde de club terug op het hoogste niveau en wist zich met een elfde plaats te handhaven. Door financiële problemen werd de club toch teruggezet naar de 2. divisjon, het derde voetbalniveau. In 2015 en 2018 promoveerde de club opnieuw naar de 1. divisjon.

Eindklasseringen

|}

De Noorse divisjons hebben in de loop der jaren diverse namen gekend, zie: Eliteserien#Geschiedenis, 1. divisjon#Naamsveranderingen, 2. Divisjon.

Internationals
De navolgende Europese voetballers kwamen als speler van Raufoss IL (of een van de voorgangers van de club) uit voor een vertegenwoordigend A-elftal. Tot op heden is Svein Grøndalen degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van Raufoss IL in totaal elf keer uit voor het Noorse nationale elftal.

Externe link
Officiële website (Noors)

Raufoss IL
Vestre Toten
Innlandet
Sport in Innlandet